Karacho steht für:

 Karacho (Achterbahn), eine Stahlachterbahn vom Typ Launched Coaster, im Erlebnispark Tripsdrill
 Karacho (Album), ein Album der deutschen Band Donots